El cantón de Montaña Vasca (cantón nº 12, , ), es una división administrativa francesa del departamento de los Pirineos Atlánticos creado por Decreto, nº 2014-248, artículo 13, de 25 de febrero de 2014 y que entró en vigor el 22 de marzo de 2015, fecha de inicio de las primeras elecciones departamentales posteriores a la publicación de dicho decreto.

Historia 
Con la aplicación de dicho Decreto, los cantones de Pirineos Atlánticos pasaron de 52 a 27.

El cantón está formado por las diecinueve comunas del anterior cantón de San Juan Pie de Puerto; las diecinueve del cantón de Mauléon-Licharre; las dieciséis del cantón de Tardets-Sorholus, las once el cantón de Saint-Étienne-de-Baïgorry, y una de las veintitrés comunas del cantón de Navarrenx.

La Capital (Bureau centralisateur) está en Mauléon-Licharre.

Composición 
El cantón de Montaña Vasca comprende las sesenta y seis comunas siguientes:

En 2012, la población total del nuevo cantón era de 25501 habitantes.

Referencias 

Montaña Vasca